Alma Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alma Creek (Auburn Creek Solomon), Fluss im Bundesstaat Alaska (Nome)
 Alma Creek (Moose Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Southeast Fairbanks)
 Alma Creek (Yankee River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Nome)
 Alma Creek (Indiana), Fluss im Bundesstaat Indiana 
 Alma Creek (Mad River), Fluss im Bundesstaat Washington (Chelan County)
 Alma Creek (Skagit and Scenic River), Fluss im Bundesstaat Washington (Skagit County)